Rumänische Bibliothek steht für
Rumänische Bibliothek (Freiburg im Breisgau), Exilbibliothek
Rumänische Nationalbibliothek, Biblioteca Naţională a României, Bukarest 
Rumänische Akademiebibliothek, Biblioteca Academiei Române, Bukarest
Universitätsbibliothek „Lucian Blaga“, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“, Cluj-Napoca